Diocesi di Valence, in Delfinato
 Arcidiocesi di Valencia, in Spagna
 Diocesi di Valenza, nell'antica provincia romana della Frigia, sede titolare della Chiesa cattolica